Marko Bezjak (* 26. Juni 1986 in Ptuj) ist ein slowenischer Handballspieler.

Karriere 
Marko Bezjak spielte in Slowenien beim RK Jeruzalem Ormoz und später bei Gorenje Velenje. Mit Velenje gewann er 2009, 2012 und 2013 die slowenische Meisterschaft und spielte mehrfach in der EHF Champions League und im EHF-Pokal. Zur Saison 2013/14 wechselte der 1,84 Meter große Rückraumspieler zum deutschen Bundesligisten SC Magdeburg, wo er einen Zweijahresvertrag unterschrieb. Mit dem SCM gewann er 2016 den DHB-Pokal,  2021 die EHF European League und den IHF Super Globe sowie 2022 die Deutsche Meisterschaft. 2022 verteidigte er mit dem SCM den Titel beim IHF Super Globe 2022.

Bezjak gehört zum Kader der slowenischen Nationalmannschaft, mit der er an der Europameisterschaft 2012 in Serbien, an der Weltmeisterschaft 2013 in Spanien sowie an den Olympischen Spielen 2016 in Brasilien teilnahm. Bei der Weltmeisterschaft 2017 in Frankreich gewann er mit dem slowenischen Team die Bronzemedaille.

Bundesligabilanz

Weblinks 

 Marko Bezjak in der Datenbank der Handball-Bundesliga

Einzelnachweise 

Handballnationalspieler (Slowenien)
Handballspieler (SC Magdeburg)
Rückraumspieler
Olympiateilnehmer (Slowenien)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Slowenischer Meister (Handball)
Deutscher Meister (Handball)
Slowene
Geboren 1986
Mann